Алексеев Борис Иванович (14 мая 1902, Тогаево, Чебоксарский уезд, Казанская губерния — 15 июля 1996, Москва) — советский ; работник военной прокуратуры, генерал-майор юстиции (13.02.1943)

Биография 
Родился 14 мая 1902 года в с. Тогаево. Русский. Отец и мать были сельские учителя. Учился в Козьмодемьянской мужской гимназии и был первым учеником по успеваемости и активности.

Член ВКП(б) с 1919 года. В 1919 будучи студентом физико-математического факультета Казанского университета, направлен в органы юстиции: был членом коллегии правозащитников, следователем губернского ревтрибунала.

В Красной Армии с 1920 года. В июне 1920 мобилизован на Южный фронт политруком роты 135-го стрелкового полка 15-й Инзенской дивизии. Затем стал военным следователем, сражался с корниловцами, участвовал в форсировании Сиваша.

После Гражданской войны работал в военных трибуналах соединений Украинского военного округа. Окончил Харьковский институт советского права (1930) и был назначен на должность военного прокурора легкобомбардировочной авиабригады. Позже служил военным прокурором 14-го стрелкового корпуса и 15-й армии, участвовал в советско-финляндской войне.

В декабре 1939 года был направлен на белофинский фронт, здесь служил в должности военного прокурора 15-й отдельной армии. За инициативу и решительность, проявленные при штурме Максимансари, был награждён орденом Красного Знамени.

С 1940 — военный прокурор Архангельского военного округа.

Участник Великой Отечестввенной войны 1941—1945: военный прокурор 28-й и 43-й армий, Воронежского, Северо-Кавказ., 2-го Украинского фронтов. Военный прокурор 28-й и 43-й армий, Воронежского, Северо-Кавказского, 2-го Украинского фронтов. После войны был военным прокурором Моск. военного округа, затем до ухода в 1958 в запас служил в должности военного прокурора Московского округа ПВО..

Бригадюрист и военный прокурор 43-й армии в августе 1941 года прорывался из вражеского окружения с бойцами и командирами армии, был ранен в бою.

14 февраля 1943 года ему было присвоено звание «Генерал-майор юстиции» (Пост. СНК СССР № 265 от 11.03.1943 г.).

Награды 
 два ордена Ленина (14.02.1943, 06.11.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (1940, 21.07.1942, 03.11.1944, 15.11.1950)
 орден Кутузова II степени (28.04.1945)
 орден Богдана Хмельницкого II степени (13.06.1944)
 два ордена Отечественной войны I степени (16.05.1944, 06.04.1985),
 орден Красной Звезды (28.10.1967) 
 медали в том числе:
 «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938)
 «За оборону Москвы» (1944)
 «За оборону Кавказа» (1944)
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За взятие Будапешта» (1945)
 «За взятие Вены» (1944)
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР» (1976)
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
 револьвер системы «Маузер» № 353557 с надписью «Стойкому защитнику Пролетарской революции от РВС СССР» - За проявленные мужество, энергию и решительность в борьбе против врагов Социалистического Отечества в должности политрука роты и затем помвоенкома 135-го стрелкового полка в 1920 году на Каховском плацдарме на Врангелевском фронте к 10-летию РККА.

Память 
Маузер и фотография Б. И. Алексеева находятся на стенде Экспозиции Каховского плацдарма в пятом зале музея Вооруженных Сил СССР в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Биография Алексеева Б. И.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)     
Юристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Члены КПСС
Генерал-майоры юстиции (СССР)
Похороненные в Москве